Хелло́, До́лли! ( — «привет, Долли!») может означать:

 «Хелло, Долли!» — песня, написанная Джерри Херманом для одноимённого мюзикла (1963).
 «Хелло, Долли!» — бродвейский мюзикл Джерри Хермана на либретто Майкла Стюарта, названный по песне (1964).
 «Хелло, Долли!» — 31-й студийный альбом Эллы Фицджеральд, включающий одноимённую песню (1964).
 «Хелло, Долли!» — музыкальный фильм Джина Келли с Барброй Стрейзанд в главной роли (на основе мюзикла, США, 1969).
 «Хелло, Долли!» — саундтрек фильма в исполнении Барбры Стрейзанд и других актёров (1969).